Závorník může označovat:

 Závorník (Jizerské hory) – vrchol v Jizerských horách
 Závorník (výhybka) – součást výhybek
 Závorník (zbraň) – součást střelné zbraně